Стефан Николов може да се отнася за:
 Стефан Попниколов Изворски (1815 – 1875) – български книжовник, учител и преводач.
 Стефан Николов (1855 – 1902), български хайдутин и революционер от Бесвина, Костурско;
 Стефан Николов (1859 – 1915), български военен и революционер, войвода на ВМОК от Прилеп;
 Стефан Николов Поборника (1860 – 1952), кмет на град Фердинанд, от Българска Блаца, Костурско;
 Стефан Николов (1865-?), български офицер, генерал-майор;
 Стефан Николов (1942-2012), български офицер, генерал-майор;
 Стефан Николов, български революционер, деец на ВМОРО от Бобища, Костурско;
 Стефан Николов Калфата, български революционер, деец на ВМОРО от Зелениче, Леринско.